Vaggeryd eller Waggeryd kan syfta på:

Vaggeryd – tätort i Småland
Vaggeryds kommun – en kommun i Jönköpings län
 Vaggeryds municipalsamhälle – tidigare  municipalsamhälle 1911–1952 i Byarums landskommun
Vaggeryds köping – tidigare administrativ köping i Jönköpings län 1952–1971
Vaggeryds kyrka – en kyrkobyggnad uppförd 1973–1974 som tillhör Byarum-Bondstorps församling
Vaggeryds IP – idrottsplats i Sverige
Waggeryds IK – idrottsklubb i Sverige
Vaggerydsbanan – järnväg i Sverige
Vaggeryd travbana – travbana i Sverige